А́бвер (від  — відсіч, оборона), поняття що має такі значення:

 Абвер — армійська розвідка та контррозвідка у Веймарській республіці та Третьому Райху
 «Абвер» — прізвисько або позивний проросійського диверсанта і терориста на Донеччині Сергія Здрилюка

Виноски